Коне Чонин Каранджулов е български възрожденец от Македония.

Биография 
Роден е в Прилеп. Каранджулов е първият български книжар в Западна Македония. В 1857 година се изселва в Битоля, където участва активно в българските просветни и църковни борби срещу гъркоманията и в създаването на Битолската българска община.

Синът му Иван Каранджулов е виден български юрист и общественик. Дъщеря му Анастасия е женена за Христо Совичанов.

Родословие

Бележки 

Членове на Битолската българска община
Родени в Прилеп
Български книжари
Коне